Сейди Кальвано (, род. 8 апреля 1997) — американская актриса. Известна благодаря роли Вайолет Планкетт в сериале CBS «Мамаша». В 2016 году она сыграла главную роль в телевизионном фильме «Идеальная дочь». В 2019 году Сейди Кальвано снялась в комедийно-драматическом сериале CBS «Почему женщины убивают». Её партнером по съёмочной площадке стала Джиннифер Гудвин. Сериал был продлен на второй сезон.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США